Но́вые Пески́ — железнодорожная станция на 451,2 перегона Застава — Иматозеро линии Суоярви — Томицы — Петрозаводск. Территориально расположена на востоке посёлка Новые Пески Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелия. Открыта в 1940 году. В бывшем пассажирском здании находится дежурный по станции, а также располагается пост ЭЦ, обеспечивающий  полуавтоблокировку на линии. Зал ожидания закрыт. Билетная касса отсутствует. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда. На станции останавливаются все проходящие пассажирские поезда.

Со 2 декабря 2019 года по станции планируют пустить новый пассажирский поезд Москва — Петрозаводск, который будет следовать через Тверь, Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, Суоярви.

В середине 2010-х годов на станции был установлен новый пассажирский павильон, а также информационные таблички с названием станции.

Прежнее название станции 
В период с 1941 по 1944 год станция получила финское наименование Sotjärvi, по названию близлежащего озера Шотозеро.

История 
Строительство линии Суоярви — Петрозаводск протяженностью почти в 130 километров было начато в марте 1939 года в связи с началом Зимней войны. Участок был построен советскими строителями всего за 3,5 месяца, и уже в марте 1940 года на линии было открыто движение. С 1941 по 1944 Финляндия по новой захватила Олонецкий перешеек, в результате чего все станции и остановочные пункты линии получили финские наименования.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Новые Пески на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Новые Пески на railwayz.info
 Паспорт станции Новые Пески на сайте РЖД.
 Паспорт станции Новые Пески на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Суоярви — Петрозаводск.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1940 году
Пряжинский район